

Прушин — село в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Прушин — село в гміні Седльце Седлецького повіту Мазовецького воєводства